Little London jelentheti a következő településeket

Egyesült Királyság

Little London, Andover, Hampshire
Little London, Bradford
Little London, Brill, Buckinghamshire
Little London, Cambridgeshire
Little London, Cornwall
Little London, East Sussex
Little London, Essex
Little London, Gloucestershire
Little London, Herefordshire
Little London, Man-sziget
Little London, Kent
Little London, Leeds
Little London, Lincolnshire
Little London, Norfolk
Little London, Oakley, Bucks
Little London, Oxfordshire
Little London, Powys
Little London, Rawdon, Leeds
Little London, Shropshire
Little London, Somerset, Oakhill
Little London, Suffolk
Little London, Tadley, Hampshire
Little London, Wendover, Buckinghamshire
Little London, West Sussex
Little London, Wiltshire
Little London, Willenhall, West Midlands
Little London, Worcestershire

Egyéb helységnevek
Little London, Jamaica
Göteborg, Svédország, a beceneve Little London
Little London, Szerbia
Little London (Housing Estate), Maltby, South Yorkshire